Christophorus Cellarius, o Cristóbal Cellarius, (1638-1707, en alemán: Cristoph Keller), fue un historiador alemán y profesor de Retórica e Historia en la Universidad de Halle. Es fundamentalmente conocido por la introducción de la división clásica de las Edades de la Historia: Antigua, Media y Moderna.

Lo hizo en primer lugar en un manual escolar de Historia Antigua editado en 1685, y su éxito le indujo a repetirla en otro, de mayor difusión, titulado Historia Medii Aevi a temporibus Constanini Magni ad Constaninopolim a Turcis captam deducta (Jena, 1688).

Referencias 

Celarius
Index Librorum Prohibitorum